durum (tarwe)
 De Sumerische stad Durum
 Turkse deegrol om vlees/groente, soort pannenkoek maar dan met meer een broodsmaak, zie Dürüm